Level kan vara olika saker:
 Level (cigarettmärke) – ett svenskt cigarettmärke
 Level (tidskrift) –  en tv- och datorspelstidskrift på svenska
 Level (spelterm) – ett mått på en rollpersons utveckling i bords- och datorrollspel
 Level – en banas ökad svårighetsgrad i datorspel, se Bana (datorspel)